

Bevestigingsmiddel 
 Anker (schip), een onderdeel van de uitrusting van een schip
 een bouwkundig onderdeel, zie:
 Muuranker
 Spouwanker
 Referentie-effect of ankerheuristiek

Elektrotechniek 
 Rotor (elektromotor), ook anker genoemd, een onderdeel in een elektromotor
 een anker van een relais

Merknamen 
 Anker (platenlabel), een platenlabel uit de periode 1905-1930
 Anker (bouwdozen), Duits speelgoed (dozen met kleine stenen), geproduceerd vanaf 1880 tot 1963 en vanaf 1995
 Anker (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 Anker (naaimachine), een merk naaimachine
 Anker Pils, een Belgisch bier
 Anker (bier), een Indonesisch bier
 Anker (elektronica), een Chinees elektronicamerk

Overig 
 Anker (rivier), een rivier in Engeland
 Anker (gehucht), een buurtschap van Oosterzele
 Anker (uurwerk), een onderdeel van een uurwerk
 Anker (wijn), een oude inhoudsmaat voor wijn
 een specifieke plaats binnen een document waarnaar wordt gelinkt; zie Hyperlink
 Team Anker, schaatsploeg
 Ankertjes (boekenreeks), boekenreeks uitgegeven door AnkhHermes

Personen 
 Ed Anker, een Nederlandse politicus van de ChristenUnie
 Jan-Willem Anker, Nederlandse prozaschrijver, dichter en redacteur
 Wim en Hans Anker, Nederlandse strafrechtadvocaten
 Robert Anker, een Nederlandse dichter
 Marianne van den Anker, Rotterdams politicus
 Kees van den Anker, Nederlands politicus

Zie ook
Het Anker (doorverwijspagina)